Hoe oder Hoè ist der Name folgender Orte:
 Hoe (Norfolk), Dorf im District Breckland in Norfolk in England
 Hoè, Ortsteil der Gemeinde Santa Maria Hoè in der Provinz Lecco in der Region Lombardei in Italien

Hoe oder Hoë ist der Familienname folgender Personen:
 Matthias Hoë von Hoënegg (1580–1645), deutscher lutherischer Theologe
 Richard March Hoe (1812–1886), US-amerikanischer Erfinder
 Robert Hoe (1839–1909), US-amerikanischer Geschäftsmann, Fabrikant und Sammler
 Johann Joachim Hoë (von Hoenegg), Schriftsteller und Librettist, wirkte 1711–1728 in Hamburg

Hôe ist:
 ein Buchstabe des georgischen Alphabets, siehe ჵ

Hoe ist auch eine Sammelbezeichnung für eine Gruppe an Speisen aus rohen Zutaten aus der koreanischen Küche.

Siehe auch:
 H0e, die Modellspurweite von 9 mm in Nenngröße H0